Logical Block Addressing, mètode utilitzat per especificar la localització dels blocs de dades en sistemes d'emmagatzemament secundari en informàtica 
 Atracció entre branques llargues, concepte de la bioinformàtica 
 Aeroport de Leeds Bradford, segons el seu codi IATA